Montoto steht für:
 Montoto, Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Montoto de Ojeda, Ort in der Provinz Palencia, Spanien

Montoto ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Montoto (1851–1929), spanischer Schriftsteller